Лемещино, в 19 веке Лемещин либо Лемищин () — село, Писаревский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322685003. Население по переписи 2001 года составляет 157 (73/84 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Лемещино находится на склонах балки Бротоница у начала Бротоницы, правого притока реки Братеница; 
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Возрожденовка, 
ниже по течению на расстоянии в 2 км — село Тимофеевка Богодуховского района (не путать с соседней Тимофеевкой того же Золочевского района).

На реке имеется большая запруда.
На расстоянии в 2 км к югу расположено село Моро́зова Доли́на.
К селу примыкает небольшой лесной массив (сосна, дуб).

На Конгрессовку через Лютовку от Лемещино проходит автомобильная дорога С-211308.

История 
 В конце 19 века богодуховский предводитель дворянства граф Николай Владимирович Клейнмихель (1877-1918) для ведения сельского хозяйства, в частности, для выращивания сахарной свеклы для своего сахзавода, выкупил земли вокруг Лемещино и соседних Субботино, Рясного, Петровки, Барановки и Александровки. В экономиях были назначенные графом управляющие, которые отчитывались о состоянии хозяйства.
 В 1940 году, перед ВОВ в селе были 122 двора, две ветряные мельницы и свой сельсовет.

Экономика 
 Молочно-товарная, птице-товарная и свино-товарная фермы.
 Частное сельскохозяйственное предприятие «Горизонт».

Объекты социальной сферы 
 Лемещанский клуб.
 Библиотека.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Бюст Героя Советского Союза А. Н. Чалого.

Известные люди 
В селе родился Герой Советского Союза Александр Чалый.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)